Ра́уха ( — ряд названий финского происхождения

 Рауха — в переводе с финского мир (отсутствие войны)
 Рауха — финское женское имя собственное
 Рауха — посёлок близ Лаппеэнранта
 Рауха — бывшая гостиница в Выборге.